Formosense – abitanti di Formosa (Goiás)
Formosense – abitanti di Formosa da Serra Negra
Formosense – abitanti di Formosa do Rio Preto
Formosense – abitanti di Formoso (Goiás)
Formosense – abitanti di Formoso (Minas Gerais)